Prowse ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Locke (ca. 1533–nach 1590 und vor 1607), englische Dichterin
 Christopher Prowse (* 1953), Erzbischof von Canberra-Goulburn
 David Prowse (1935–2020), britischer Schauspieler
 James Ward-Prowse (* 1994), englischer Fußballspieler
 Jane Prowse, englische Buchautorin, Film- und Theaterregisseurin und Filmproduzentin
 Juliet Prowse (1936–1996), südafrikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Thomas Prowse (1888–1973), kanadischer Unternehmer und Politiker

Siehe auch:
 Praus